Afolabi ist der Familienname folgender Personen:

 Chief Joseph Olayiwola Afolabi († 2013), nigerianischer Musikproduzent
 Jonathan Afolabi (* 2000), irischer Fußballspieler
 Ola Afolabi (* 1980), britischer Boxer
 Olabisi Afolabi (* 1975), nigerianische Sprinterin
 Rabiu Afolabi (* 1980), nigerianisch-belgischer Fußballspieler